Дмитрий Дмитриевич Дьяченко (1881 — после 1925) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Потомственный почетный гражданин.

Среднее образование получил в Киевской 1-й гимназии, полный курс которой окончил в 1900 году. В 1904 году окончил Киевское военное училище, откуда выпущен был подпоручиком в 13-й саперный батальон.

Произведен в поручики 1 октября 1907 года. 21 июня 1908 года переведен в 1-й Восточно-Сибирский саперный батальон. Произведен в штабс-капитаны 1 октября 1911 года. 7 сентября 1912 года назначен старшим адъютантом штаба инспектора инженерных войск Приамурского военного округа. 28 июня 1914 года отчислен от должности с переводом в 4-й Сибирский саперный батальон.

С началом Первой мировой войны, 24 ноября 1914 года переведен в 2-ю Сибирскую отдельную саперную роту. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в капитаны 3 июня 1915 года «за отличия в делах против неприятеля». 1 октября 1916 года переведен в 34-й саперный батальон, позднее состоял в инженерной роте 102-й пехотной дивизии. Произведен в подполковники 7 августа 1917 года.

В Гражданскую войну участвовал в Белом движении, в Вооруженных силах Юга России и Русской армии — в инженерных частях, полковник. Эвакуировался из Севастополя на корабле «Херсонес». На 18 декабря 1920 года — во 2-й роте Саперного батальона Технического полка в Галлиполи.

Осенью 1925 года — командир Технического батальона в Болгарии. Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. «за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий» (ВП 27.04.1907)
 Орден Святой Анны 3-й ст. (ВП 12.03.1911)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 18.05.1915)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 2.06.1915)
 мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (ВП 1.04.1916)
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с мечами (ВП 1.08.1916)
 Орден Святой Анны 2-й ст. с мечами (ВП 18.11.1916)

Примечания

Источники 
 
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква Д.

Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники Киевского военного училища
Участники Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Галлиполийцы
Русские эмигранты первой волны в Болгарии